Il singolare del Paris Masters 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2001.

Marat Safin era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Andreas Vinciguerra.

Sébastien Grosjean ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 7–6 (7–3), 6–1, 6–7 (5–7), 6–4.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Paris Masters 2001
ATP Tour 2001